Hervé Nzelo-Lembi (Kinshasa, 25 augustus 1975) is een gewezen Congolese voetballer die met name voor KSC Lokeren, Club Brugge en Germinal Beerschot actief was in België. Hij speelde centraal in de verdediging. Nzelo-Lembi werd meermaals geselecteerd voor de nationale ploeg.

Hij woonde gedurende een tiental jaar in België, en draagt ook de Belgische nationaliteit. Tijdens zijn verblijf bij Club Brugge won hij in 2000 de Ebbenhouten schoen als beste voetballer van Afrikaanse afkomst in de Jupiler League.

Nzelo-Lembi beëindigde zijn loopbaan in 2009.

Spelerscarrière

Statistieken

Zie ook 
 Lijst van spelers van Club Brugge
 Lijst van spelers van KSC Lokeren

Voetballer uit Congo-Kinshasa